

Patronymie

 Charles Haid (1943- ) est un acteur et réalisateur américain.
 Johann Gottfried Haid (1710-1776), dessinateur et graveur allemand.

Toponymie
 Haid est un hameau belge.